Шали́мов — русская фамилия; имеет женскую форму Шалимова.

Известные носители 
 
 Шалимов, Алексей Алексеевич (1913—1943) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Шалимов, Анатолий Георгиевич (1927—2010) — российский ученый-металлург.
 Шалимов, Валентин Никитич (1931—1995) — советский экономист.
 Шалимов, Василий Поликарпович (1923—1981) — пулемётчик, Герой Советского Союза.
 
 
 Шалимов, Вячеслав Сергеевич (1951—2006) — ректор ЯГТИ.
 Шалимов, Геннадий Иванович (1947—2007) — советский футболист.
 Шалимов, Григорий Семёнович (1920—1991) — военный лётчик, полный кавалер ордена Славы.
 Шалимов, Игорь Михайлович (род. 1969) — советский и российский футболист, российский тренер.
 Шалимов, Николай Дмитриевич (1925—1960) — советский военный деятель, сержант РККА, Герой Советского Союза.
 Шалимов, Юрий Николаевич (в монашестве Гурий; род. 1946) — епископ Корсунский, епископ Магаданский и Синегорский, епископ Петропавловский и Булаевский.

